Aziz Baazzi (né le  à Strasbourg en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Après deux saisons pleines avec les Brûleurs de loups de Grenoble (une coupe de France et deux fois vice-champion de la Ligue Magnus), il rejoint les Boxers de Bordeaux pour la saison 2018-2019.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 23 || 1 || 2 || 3 || 10 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2009-2010 || Galaxians d'Amnéville || Division 1 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg II || Division 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 4 || 3 || 7 || 30 || 4  || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 18 || 1 || 3 || 4 || 6 || 10 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 8 || 4 || 7 || 11 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 4 || 9 || 13 || 12 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 8 || 5 || 10 || 15 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 19 || 0 || 1 || 1 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 10 || 6 || 4 || 10 || 6 || 4 || 0 || 6 || 6 || 6
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 22 || 1 || 8 || 9 || 12 || 23 || 2 || 8 || 10 || 20
|-
| 2015-2016 || Heilbronner Falken || DEL2 || 44 || 7 || 19 || 26 || 52 || 12 || 3 || 4 || 7 || 35
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 32|| 3 || 7 || 10 || 14 || 12 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44 || 5 || 16 || 21 || 20 || 17 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 40 || 6 || 15 || 21 || 24 || 7 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2019-2020 || Étoile noire de Strasbourg  || Division 1 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 22 || 2 || 10 || 12 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 31 || 3 || 8 || 11 || 36 || 6 || 1 || 4 || 5 || 2

Au niveau international 

|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||1||1||4||-1|| align="left"| , groupe B
|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||0||0||2||-2|| align="left"| , groupe A
|-
|2010 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||0||3||3||4||-1|| align="left"| , groupe A
|-
|2011 || align="left"| Championnat du monde junior D2 ||5||1||3||4||4||+12|| align="left"| , groupe A
|-
|2012 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||1||0||1||4||+7|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Strasbourg
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Boxers de Bordeaux